Rheingarten steht für:
Rheingarten (Köln) 
Rheingarten (Oberwesel), Landschaftsprojekt
Haxenhaus zum Rheingarten, Kön
Siehe auch:
 Rheingärtchen
 Rheinpark